Góra Kamionka – zalesione wzgórze o wysokości 452 m n.p.m., położone na południe od wsi Gorenice. 200 m na południe od wzgórza znajduje się Jaskinia Gorenicka.

Zobacz też: Kamionka

Wzgórza Wyżyny Olkuskiej